5. mistrovství světa  v házené proběhlo ve dnech 6. - 15. března v Československu.

Mistrovství se zúčastnilo 16 mužstev, rozdělených do čtyř skupin po čtyřech týmech. Z každé skupiny postoupila první dvě mužstva do dvou semifinálových skupin. Vítězové skupin hráli finále o titul, druzí o třetí místo, ostatní o další umístění.

Výsledky a tabulky

Skupina A 

 SRN -  Jugoslávie 14:14 (8:8)

6. března 1964 - Gottwaldov (Zlín)

 NDR -  USA 20:9 (9:4)

6. března 1964 - Gottwaldov (Zlín)

 Jugoslávie -  USA 22:3 (13:2)

7. března 1964 - Gottwaldov (Zlín)

 
 SRN -  NDR 12:10 (7:5)

7. března 1964 - Gottwaldov (Zlín)

 Jugoslávie -  NDR 14:14 (7:10)

9. března 1964 - Uherské Hradiště

 SRN -  USA 24:13 (9:7)

9. března 1964 - Uherské Hradiště

Skupina B 

 Švédsko -  Maďarsko 15:8 (8:4)

6. března 1964 - Bratislava

 Island -  SAR  16:8 (8:5)

6. března 1964 - Bratislava

 Maďarsko -  SAR 16:9 (9:3)

7. března 1964 - Bratislava

  Island -  Švédsko 12:10 (7:5)

7. března 1964 - Bratislava

 Maďarsko -  Island 21:12 (9:7)

9. března 1964 - Bratislava

 Švédsko -  SAR 26:11 (14:3)

9. března 1964 - Bratislava

Skupina C 

 ČSSR -  Francie 23:14 (12:7)

6. března 1964 - Praha

 Dánsko -  Švýcarsko 16:13 (8:5)

6. března 1964 - Praha

 Švýcarsko -  Francie 15:14 (9:6)

7. března 1964 - Praha

 ČSSR -  Dánsko 14:11 (7:7)

7. března 1964 - Praha

 Dánsko -  Francie 26:13 (13:5)

9. března 1964 - Praha

 ČSSR -  Švýcarsko 26:10 (15:3)

9. března 1964 - Praha

Skupina D 

 Rumunsko -  SSSR 16:14 (7:8)

6. března 1964 - Pardubice

 Japonsko -  Norsko 18:14 (9:4)

6. března 1964 - Pardubice

 SSSR -  Japonsko 40:10 (23:6)

7. března 1964 - Pardubice

 Rumunsko -  Norsko 18:10 (11:7)

7. března 1964 - Pardubice

 Norsko -  SSSR 13:11 (6:7)

9. března 1964 - Pardubice

 Rumunsko -  Japonsko 36:12 (16:7)

9. března 1964 - Pardubice

Semifinále A 

 S hvězdičkou = zápasy započítané ze skupiny.

 Maďarsko -  SRN 19:15 (7:7)

11. března 1964 - Praha

 Švédsko -  Jugoslávie 23:18 (10:11)

11. března 1964 - Praha

 Jugoslávie -  Maďarsko 16:15 (9:7)

13. března 1964 - Praha

 SRN -  Švédsko 16:8 (8:5)

13. března 1964 - Praha

Semifinále B 

 S hvězdičkou = zápasy započítané ze skupiny.

 ČSSR -  SSSR 18:15 (9:8)

11. března 1964 - Praha

 Rumunsko -  Dánsko 25:15 (10:7)

11. března 1964 - Praha

 SSSR -  Dánsko 17:14 (10:10)

13. března 1964 - Praha

 Rumunsko -  ČSSR 16:15 (9:7)

13. března 1964 - Praha

Finále 
 Rumunsko –  Švédsko 25:22 (14:13)

15. března 1964 - Praha
Branky: Hnat 7, Moser 7, Nodea 4, Costache II 3, Ivanescu 2, Gruia, Iacob - Almqvist 6, Jarlenius 5, Gösta Carlsson 3, Karrström 3, Kjell Jönsson 2, Kämpendahl 2, Akervall.
Rozhodčí: Horst-Günther Schneider (GER)

Rumunsko: Redl, Tale - Costache II, Gruia, Hnat, Iacob, Ivanescu, Moser, Nodea, Otela, Popescu.

Švédsko: Ring, Lindblom - Akervall, Almqvist, Gösta Carlsson, Collin, Jarlenius, Kjell Jönsson, Kämpendahl, Karrström, Nedvall.

O 3. místo 
 ČSSR –  SRN	22:15 (8:7)

14. března 1964 - Praha
Rozhodčí: Pupič (YUG)

ČSSR: Vícha - Mareš (4), Rada (4), Fröllo (2), Havlík (2), Duda (3), Beneš, Seruga (4), Rážek (3), Trojan.

SRN: Delfs (Struck) - Schilmann (3), Grill, Lange (2), Hönnige (1), Mühleisen (4), Lukas (2), Bahrdt (1), Graf, B. Struck (2).

O 5. místo 
 SSSR -  Jugoslávie	27:18 (13:9)

14. března 1964 - Praha

O 7. místo 
 Dánsko -  Maďarsko 	23:14 (8:6)

15. března 1964 - Praha

Konečné pořadí 

* Sjednocená arabská republika (Egypt).

Soupisky„Handball-Weltmeisterschaften seit 1938“ auf www.welt.de 
4.  SRN

Trenér: Werner Vick

Kvalifikace 
Prosinec 1963 - Leden 1964

 USA, Jugoslávie, Švýcarsko, SSSR, Maďarsko, Norsko, Francie, a SAR (Egypt) postoupili na mistrovství světa.

Odkazy

Reference

Literatura 
 Stadión č. 10,11 a 12/1964

Externí odkazy 
 (de) Ergebnisse der Handball-WM 1964
 (en) todor66.com
 (en) ihf.info

Údržba:Články s referencemi v nadpisech
Mistrovství světa v házené mužů
Házená v roce 1964
Házená v Československu
Házená v Praze
Sport v Československu v roce 1964
Sportovní události v Československu